Vertretung steht für:
 Organschaftliche Vertretung
 Stellvertretung

Siehe auch:
 Vertreter